Питер Максвелл Макнаб (; ) — американский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего. По состоянию на 2022 года входит в десятку лучших бомбардиров в истории «Бостон Брюинз».

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1972 года был выбран в 6-м раунде под общим 85-м номером клубом «Баффало Сейбрз». После выбора на драфте вернулся в студенческую команду «Денвер Пионерс», за которую продолжил играть в следующем сезоне. Затем продолжил карьеру в фарм-клубе «Баффало» «Цинциннати Суордс», где стал лучшим бомбардиром АХЛ, заработав за сезон 73 очка (34+39).

По ходу сезона 1973/74 он дебютировал за «Баффало Сейбрз», за который играл до 1976 года, пока не был обменян в «Бостон Брюинз». В первом сезоне за «Брюинз» он заработал 86 очков (38+48). В сезонах 1977/78, 1978/79 и 1980/81 он набирал 80 и более очков за сезон, войдя в результате в десятку лучших бомбардиров «Брюинз» в истории клуба. По ходу сезона 1983/84 он был обменян в «Ванкувер Кэнакс», где отыграл остаток сезона и весь новый сезон.

Его последним клубом в карьере стал «Нью-Джерси Девилз», за который он играл два следующих сезона, завершив карьеру по окончании сезона 1986/87.

Играл за сборную США на ЧМ-1986, где занял с командой итоговое шестое место.

Телевизионная карьера 
По окончании хоккейной карьеры работал хоккейным аналитиком и спортивным комментатором.

Семья 
Сын хоккеиста Макса Макнаба, который выиграл Кубок Стэнли в 1950 году с «Детройт Ред Уингз». Его младший брат Дэвид (род. 1955) — хоккейный скаут.

Болезнь и смерть 
В сентябре 2021 года у него был диагностирован рак, и он проходил химиотерапию. В феврале 2022 года ему сообщили, что его болезнь находится в стадии ремиссии. Скончался 6 ноября 2022 года в Денвере на 71-м году жизни.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Денвер Пионерс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Спортивные комментаторы
Умершие от рака
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»